Stowarzyszenie „Ordynacka” – stowarzyszenie
 Ordynacka – jurydyka dawnej Warszawy
 ulica Ordynacka w Warszawie – ulica w Warszawie